Енди Мари је био бранилац титуле, али није успео да се квалификује услед повреде кука. 

Григор Димитров је освојио титулу, победивши Давида Гофена у финалу са 7:5, 4:6, 6:3. Димитров је тако постао први дебитант који осваја завршни турнир још од Алекса Корече који је то учинио 1998. 

Поред Димитрова на турниру су дебитовали и Александар Зверев, Џек Сок и Пабло Карењо Буста. 

Станислас Вавринка се квалификовао за турнир, али је раније завршио сезону због повреде колена. Новак Ђоковић, који је сезону завршио крајем јула због повреде лакта, није се квалификовао за завршни турнир по први пут још од 2006. 

Давид Гофен је постао тек шести играч у историји који је успео да победи Надала и Федерера на истом турниру и први још од Ђоковића који је то учинио на завршном турниру 2015. 

Завршни тениски турнир за сезону 2017. одржан је од 12. до 19. новембра 2017. у О2 Арени у Лондону.

Носиоци

Резерве

Жреб

Завршница

Групе

Пит Сампрас

Борис Бекер

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2017.